-{US}- može biti:

 -{US}-, skraćenica za Sjedinjene Države od 
 -{US}-, oznaka za uranijum monosulfid